Высший дивизион Профессиональной лиги (), более известный по своему старому (до 2008 года) названию СерияC1 () — бывшая третья профессиональная футбольная лига Италии. Состояла из трёх дивизионов по .

Победители

См. также 
 Система футбольных лиг Италии

Ссылки 
 Официальный сайт 

3
Италия D3